Monasterio o abadía de San Juan puede referirse a:

Cualquier monasterio o abadía cuya advocación sea alguno de los santos denominados Juan

España
Monasterio de San Juan de las Abadesas
Monasterio de San Juan de Caaveiro
Monasterio de San Juan de Duero
Monasterio de San Juan de Montealegre
Monasterio de San Juan de Ortega
Monasterio de San Juan de la Peña
Monasterio de San Juan de los Reyes
Monasterio de San Juan Bautista (Corias)

Estados Unidos
Saint John's Abbey -:en:Saint John's Abbey

Francia
 Abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély
 Abbaye Saint-Jean de la Castelle
 Abbaye Saint-Jean de Laon
 Abbaye de Saint-Jean-des-Prés
 Abbaye Saint-Jean-de-Réome
 Abbaye Saint-Jean de Sorde
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
 Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Chocques
 Abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel
 Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Valenciennes

Georgia 
Monasterio de San Juan

Grecia
Monasterio de San Juan el Teólogo
Monasterio de San Juan el Precursor

Macedonia del Norte
Monasterio de San Juan Bigorski

Italia
Abbazia di San Giovanni in Argentella
Abbazia di San Giovanni a Vertemate, provincia di Como
Abbazia di San Giovanni in Venere, Fossacesia
Abbazia di San Giovanni (Parma)
Monasterio Ortodoxo de San Giovanni Theristis

Reino Unido
Priorato de San Juan de Ponterfract -:en:Pontefract Priory
Monasterio patriarcal stauropégico de San Juan Buatista -:en:Patriarchal Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Rusia
Monasterio Ivanovsky de Pskov -:en:Ivanovsky Monastery, Pskov
Monasterio Ivanovsky de Moscú -:en:Ivanovsky Convent

Suiza
Monasterio de San Juan (Müstair)

Tierra Santa
Monasterio de San Juan del Desierto -:en:Monastery of St. John in the Wilderness